Uvaliev (dezambiguizare)- poate să se refere la:
Nikolai Uvaliev - scriitor bulgar
Uvaliev - familie de boieri basarabeni